Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1961. október 1. –) olasz labdarúgó, edző.

Statisztikája vezetőedzőként
2022. április 30-án frissítve.

Sikerei, díjai

Edzőként
Sampdoria
Olasz Kupa-döntős : 2008–09

Napoli
Olasz Kupa: 2011–12
Olasz Szuperkupa döntős: 2012
Serie A 2. hely: 2012–13

 Egyéni
Enzo Bearzot-díj: 2012

Jegyzetek

További információk

1961-ben született személyek
Élő személyek
Olasz labdarúgók
Olasz labdarúgóedzők
Labdarúgó-középpályások
AZ UC Sampdoria vezetőedzői
Az Internazionale vezetőedzői
Az SSC Napoli vezetőedzői
A Torino FC vezetőedzői
A Premier League edzői